Lista das 707 comunas do departamento francês de Côte-d'Or.

(CAD) Communauté d'agglomération Dijonnaise, created in 2000.

|}

 
Côte-d'Or